L'Auberge rouge (Balzac), roman van Honoré de Balzac uit 1831
 L'Auberge rouge (Peyramaure), roman van Michel Peyramaure uit 2003
 L'Auberge rouge (1910), film van Camille de Morlhon 
 L'Auberge rouge (1923), film van Jean Epstein 
 L'Auberge rouge (1951), film van Claude Autant-Lara
 L'Auberge rouge (2007), film van Gérard Krawczyk